

Sigle 
 Tolkien's Fifty Years  – celebrazione del 50º anniversario della pubblicazione de Il Signore degli Anelli

Codici 
 TFY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarfaya (Marocco)